Tantawi ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Al-Tantawi (1909–1999), syrischer sunnitischer Kleriker und Jurist
 Mohammed Hussein Tantawi (1935–2021), ägyptischer Militär und Politiker
 Muhammad Sayyid Tantawi (1928–2010), Großscheich der Al-Azhar-Universität

ru:Тантави